Петропа́вловский сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в Балахтинском районе Красноярского края. Административный центр — село Петропавловка.

География 
Петропавловский сельсовет находится на западе Балахтинского района. Удалённость административного центра сельсовета — села Петропавловка от районного центра — посёлка Балахта составляет 64 км.

История 
Петропавловский сельсовет наделён статусом сельского поселения в 2005 году.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 304 мужчины и 335 женщин из 639 чел.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пункта:

См. также 
 Административно-территориальное деление Красноярского края

Примечания

Ссылки 
 Петропавловский сельсовет на портале правовой информации Минюста РФ

Муниципальные образования Балахтинского района
Сельские поселения Красноярского края